Виктор Саникидзе (; род. 1 апреля 1986 года в Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — грузинский баскетболист, спортивный функционер и политик. На драфте НБА 2004 года был выбран под общим 42-м номером командой «Атланта Хокс».

Игровая карьера 
Начинал заниматься баскетболом в баскетбольной Академии города Тбилиси в Грузии. В сезоне 2001–02 Саникидзе учился в Нью-Йорке, где играл за колледж Глобал Тек. В сезоне 2002–03 вернулся в Грузию, где вновь обучался в Академии Тбилиси.

В 2003 году Саникидзе подписал контракт с клубом «Дижон», клуб, который выступал в Чемпионате Франции, а также играл в Кубке ФИБА. Команда вышла в финал, однако проиграла немецкому клубу «Миттльдойчер». Во Франции игрок провёл три сезоне (2003–04, 2004–05 и 2005–06).

Саникидзе выставлял свою кандидатуру на Драфт НБА 2004 года, в котором был выбран под общим 42-м номером командой «Атланта Хокс», однако права на игрока были в тот же день проданы в «Сан-Антонио Спёрс», а «Атланта» получила право выбора во втором раунде Драфта 2005 года и некоторую сумму. «Спёрс» по-прежнему владеют правами на игрока, однако они так и не подписали с ним контракт, поэтому он решил продолжить карьеру в Европе. В июле 2007 года Саникидзе играл за «Сан-Антонио Спёрс» в летней лиге Роки Маунтин, в матче против «Филадельфии» набрал 15 очков, однако команда проиграла.

Сезон 2006–07 Саникидзе провёл в Чемпионате Испании, где выступал за команду «Эстудиантес», которая также выступала в Кубке ФИБА. Из-за травмы пропустил практически весь сезон 2007–08.

В сезоне 2008–09 перешёл в Чемпионат Эстонии, где выступал за «Тарту Юликоол/Рок». Клуб выступал в Кубке вызова ФИБА, а также в региональной Балтийской лиге. В августе 2009 года он перешёл в клуб итальянской Серии А «Виртус» (Болонья). 11 июля 2012 года Саникидзе подписал многолетний контракт с другим итальянским клубом «Сиена».

20 сентября 2013 года заключил однолетнее соглашение с командой «Сарагоса».

31 июля 2014 года игрок перешёл в УНИКС. В апреле 2015 года Саникидзе и казанский клуб расторгли контракт по причине разрыва сухожилия двуглавой мышцы плеча игрока, полученной в январе этого года. За время выступления в команде, Виктор провёл 8 матчей в Единой лиге ВТБ, в которых набирал 4,5 очка и 4,0 подбора.

Сборная Грузии 
За сборную сборную Грузии Саникидзе начал выступать с уровня юношеских команд. В 2004 году в составе команды Грузии выступал на Чемпионате Европы для юношей до 18 лет, а в 2006 году выступал в турнире Группы B на Чемпионате Европы для игроков не старше 20 лет.

Карьера спортивного функционера 
В августе 2019 года Саникидзе стал спортивным директором «Ариса».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Eurobasket.com
 Профиль ФИБА
 Профиль игрока в Чемпионате Италии 
 Профиль игрока в Чемпионате Испании 

Баскетболисты Грузии
Игроки БК «Дижон»
Игроки БК «Эстудиантес»
Игроки БК «Динамо» Тбилиси
Игроки БК «Тарту»
Игроки БК «Виртус» Болонья
Игроки БК «Сиена»
Игроки БК «Сарагоса»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «ТЕД Анкара Колежлилер»
Игроки БК «Арис»
Игроки сборной Грузии по баскетболу
Баскетбольные функционеры Грузии
Депутаты Парламента Грузии